A KÍ Klaksvík (vagy Klaksvíkar Ítróttarfelag) Feröer egyik legpatinásabb labdarúgóklubja, amelyet 1904-ben alapítottak Klaksvíkban.

A KÍ félprofi első ligás csapat. 16-szoros feröeri bajnok és 4-szeres kupagyőztes (mindkettő 1955 óta). A csapat színe kék-fehér, stadionja 3000 fő befogadására képes. Ősi ellenfele a szintén 1904-ben alapított, 20-szoros bajnok HB Tórshavn.

Történelem 
A KÍ a nemzetközi porondon 1992-ben mutatkozott be, amikor a Skonto Riga 6-1-es összesítéssel búcsúztatta a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

2009-ben 57 szezon után búcsúzott az első osztálytól, de 2010-ben újra feljutott.

Eredmények 
 Feröeri bajnok (20):
1942, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1961, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1991, 1999, 2019, 2021, 2022.
 Feröeri kupagyőztes (5):
1967, 1990, 1994, 1999, 2016. Második helyezett 7 alkalommal.

Keret 
A 2008. januári állapot. A vastagon szedettek feröeri válogatottak.

Korábbi edzők 

 2006 – 2007  Tony Paris
 ...
 2000 – 2001  Tomislav Sivić
 1999  Tony Paris
 ...
 1977 – 1988  Tony Paris

Jegyzetek

További információk 
 Hivatalos honlap 
 Profil, Feröeri Labdarúgó-szövetség 

Feröeri labdarúgócsapatok
1904-ben alapított labdarúgócsapatok